Le fettuccine all'abruzzese è un piatto tipico della cucina abruzzese a base di pasta con pancetta e pecorino e parmigiano.

Ricetta 
Sono fettuccine condite con pancetta e pecorino, cipolle, prezzemolo, basilico, olio d'oliva, sale e pepe nero.

Note

Voci correlate 
 Cucina abruzzese

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Cucina abruzzese
Piatti a base di pasta